Закадрове озвучення також, залежно від типу озвучення, часто зветься двоголоска чи багатоголоска — це вид аудіовізуального перекладу, при якому, на відміну від дублювання, голоси акторів записуються поверх оригінальної звукової доріжки, яку чутно у фоновому режимі.

Примітки 

Переклад
Технології кіно та відео